Veikkausliiga (2022) był 92. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Finlandii. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 2 kwietnia 2022 do 16 października 2022 rozegrały w dwóch rundach 27 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o utrzymanie w Veikkausliiga oraz miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA.
Drużyna HJK Helsinki zdobyła trzeci tytuł z rzędu, a trzydziesty drugi w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraże o utrzymanie 
FC Lahti wygrała 3-2 w dwumeczu z Turun Palloseura finał baraży o miejsce w Veikkausliiga na sezon 2023 rozegrany między trzema drużynami Ykkönen i jedną z Veikkausliiga.

Baraże o Ligę Konferencji 
FC Haka wygrała 4-2 w dwumeczu z Vaasan Palloseura finał baraży o miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA na sezon 2023/2024.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: .

Stadiony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
2022 w Finlandii